

События 
 18 — Консулы: Публий Корнелий Лентул Марцеллин (плебей) и Гней Корнелий Лентул (патриций); монетные триумвиры: Луций Аквиллий Флор, Луций Каниний Галл, Марк Дурмий (Квадрат) и .
 18 — Проконсульские полномочия Августа и Агриппы продлены на 5 лет. Они являются трибунами. Законы Августа о признании супружеской измены преступлением и о наказании незамужних граждан.
 18/15 — На Боспоре правит царица Динамия.
 18 — Возникновение царства Пэкче в Корее на месте Махан.

Примечания

См. также